Norra Fisklösen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Fisklösen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (1,9 ha)
Norra Fisklösen, Värmland, sjö i Torsby kommun,

Se även
Fisklösen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn